Beckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Beckermann (* 1945), deutscher analytischer Philosoph

 Christoph Beckermann (* 1960), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer 
 Eberhard Beckermann (1576–1641), auch Beckermandt, General im Dreißigjährigen Krieg
 Franz Beckermann (1903–1976), deutscher Internist und Hochschullehrer 
 Ruth Beckermann (* 1952), österreichische Filmregisseurin und Schriftstellerin
 Wolfgang Beckermann (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Beckerman